Lau Lauritzen kan syfta på
 
Lau Lauritzen (1878-1938) – en dansk regissör, manusförfattare och skådespelare
Lau Lauritzen (1910-1977) – en dansk regissör, manusförfattare och skådespelare